Алекса́ндр Ксенофонтов:
 Ксенофонтов, Александр Витальевич (род. 1999) — белорусский футболист, полузащитник.
 Ксенофонтов, Александр Иванович (1913—1982) — трёхкратный чемпион СССР по боксу, заслуженный мастер спорта СССР.
 Ксенофонтов, Александр Константинович (род. 1968) — украинский музыкальный продюсер.
 Ксенофонтов, Александр Кузьмич (1910—1940) — красноармеец, Герой Советского Союза.